Кри́стофер Джо́рдж «Крис» Ма́ркетт (; род. , , Флорида, США) — американский актёр.

Биография 
Родился во Флориде. Полное имя актёра — Кристофер Джордж Родригес (). Маркетт — фамилия матери.

Дебютировал на экране в возрасте 8 лет в главной роли, сыграв сына героини Миры Сорвино в «Сладкое ничто» (1996). Он играл ведущую роль в «Код Тик» (1999) с Грегори Хайнсом и на Бродвее Крошку Тима (Tiny Tim). Его другие крупные роли на экране включают фильмы «Просто друзья» (2005), «Соседка» (2004), «Фредди против Джейсона» (2003) и «Вторжение» (2009).

Кристофер является самым старшим из трёх братьев Маркетт. Шон Маркетт снялся в фильме «Из 13 в 30» (2004), у него была второстепенная роль в сериале «Непослушные родители». Средний брат, Эрик Маркетт, играл роли в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «C.S.I.: Место преступления» и «Малкольм в центре внимания».

Номинирован на «Эмми» и Приз зрительских симпатий за роль Адама Роува в романтической мелодраме «Новая Жанна д’Арк». Маркетт играл эпизодические роли в сериалах «Доктор Хафф» и «Сильное лекарство». Был приглашенным актёром в сериалах «Скорая помощь», «Седьмое небо», «Справедливая Эми» и «Прикосновение ангела».

В 2005 году Маркетт снялся в фильме «Американское оружие», а в 2006 году в фильме «Альфа Дог» с Джастином Тимберлейком, Шэрон Стоун и Брюсом Уиллисом.

Фильмография

Примечания

Ссылки